Касењ може да се односи на:

 Касењ (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Касењ (Каркасон), насељено место у Француској, у департману Од
 Касењ (Лиму), насељено место у Француској, у департману Од